Патрісія Гелен Гітон''' (, нар. 1958) — американська акторка, комедіантка та продюсерка, найбільш відома за роллю Дебри Берон у сіткомі «Всі люблять Реймонда».
 Том Гітон (англ. Thomas Heaton, нар. 15 квітня 1986, Честер) — англійський футболіст, воротар клубу «Бернлі».

 Жан Гітон — Велика літературна премія Французької академії 1954 року.